Heatley ist der Familienname folgender Personen:

 Basil Heatley (1933–2019), britischer Leichtathlet
 Dany Heatley (* 1981), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Mark Heatley (* 1984), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Murray Heatley (* 1948), kanadischer Eishockeyspieler
 Norman Heatley (1911–2004), britischer Biochemiker
 Paul Heatley (* 1987), nordirischer Fußballspieler
 Spike Heatley (1933–2021), britischer Jazzmusiker